Mišković ist der Familienname folgender Personen:

 Dajana Rajic Miskovic (* 2008), österreichische Kinderdarstellerin
 Meletios Mišković (* 1999), serbisch-griechischer Fußballspieler
 Milorad Mišković (1928–2013), jugoslawischer bzw. serbischer Ballett-Tänzer und Choreograf
 Miroslav Mišković (* 1945), serbischer Geschäftsmann und Manager
 Robert Mišković (* 1999), deutsch-kroatischer Fußballspieler
 Slobodan Mišković (1944–1997), serbischer Handballspieler und -trainer